Ugo De Carolis (1887-1941) – ufficiale e generale del Regio esercito italiano
Ugo De Carolis (1899-1944) – ufficiale e partigiano italiano, maggiore dei carabinieri, martire dell'Eccidio delle Fosse Ardeatine
Ugo De Carolis – Generale di Squadra Aerea dell'Aeronautica Militare